Ōta bzw. Ota steht für:
 Ōta (Familienname) (Ota), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Ōta (Klan), Familie des japanischen Schwertadels

Ota bzw. Ōta ist der Name folgender

Orte:
 Ota (Nigeria), Stadt in Nigeria
 Ota (Korsika), Gemeinde im Département Corse-du-Sud auf Korsika
 Ota (Alenquer), Gemeinde im portugiesischen Kreis Alenquer
 Ōta (Tokio), Stadtbezirk von Tokio
 Ōta (Gunma), Stadt in der japanischen Präfektur Gunma
 Ōta (Saitama), Dorf in der japanischen Präfektur Saitama

geographischer Objekte:
 Ōta (Fluss), Fluss in Japan

OTA steht für:
 Oberstarzt, Offizier im Sanitätsdienst, siehe Dienstgrade der Bundeswehr #Heeres- und Luftwaffenuniformträger
 Ochratoxin A, Pilzgift aus der Gruppe der Ochratoxine
 Office of Technology Assessment, eine Behörde zur Technikfolgenabschätzung des US-Kongresses
 Online Travel Agency, siehe Reisebüro #Online-Reisebüro
 OpenTravel Alliance
 Online Trust Alliance, ein Industriekonsortium zur Stärkung von Online-Sicherheit und Vertrauen
 Operational transconductance amplifier, ein spezieller Operationsverstärker, siehe Transkonduktanzverstärker
 Operationstechnischer Assistent
 Operativ-taktische Ausbildung (Militär, Hilfsorganisationen)
 Opfer- und Traumaambulanzen
 OTA Hochschule, siehe SRH Hochschule Berlin
 Otago, neuseeländische Region, Regionalcode nach ISO 3166-2
 Over-the-Air-Update, eine Softwareaktualisierung, die über eine Funkschnittstelle durchgeführt wird
 Operational-Transconductance-Amplifier, siehe Transkonduktanzverstärker
 Optical Tube Assembly – Komplette Teleskopoptik, üblicherweise ohne Okular, ohne Montierung
 Offenbacher Tachometerwerke – nach Zusammenschluss das „O“ in VDO Automotive.

ota steht für:
 Osmanische Sprache (ISO-639-3-Code)

Siehe auch:
 Otta (Begriffsklärung)

Abkürzung